The Water War – cortometraggio western del 1911 diretto da Allan Dwan
The Water War – cortometraggio western del 1913 diretto da Henry McRae (Henry MacRae)